Anisoptera – ważki różnoskrzydłe, podrząd owadów z rzędu ważek
 Anisoptera – rodzaj roślin z rodziny dwuskrzydlcowatych (Dipterocarpaceae)